Niú Mówáng (, Gyumaoh en japonais) est un yaoguai (démon de la mythologie chinoise), un mówáng, c'est-à-dire un « roi des démons » à tête de taureau (niu). 

Il est plus particulièrement connu à travers son apparition dans Le Voyage en Occident où il est le maître de la « Montagne de feu » () qui brûle constamment, causant sécheresse et chaleur insupportable dans la région et bloquant le passage de Xuanzang et de sa troupe. Sun Wukong tente de voler l'éventail magique () de la princesse à l'éventail de fer (), femme de Niú Mówáng, seul instrument capable d'éteindre le feu. Finalement, le démon-taureau est vaincu avec l'aide de Nezha. Niú Mówáng a un fils nommé Hong haier, ().

Culture populaire 
 Niú Mówáng apparaît en tant que boss dans le jeu vidéo Titan Quest, sous le nom Yaoguai.

Voir aussi 
Yaoguai

Yaoguai
La Pérégrination vers l'Ouest